Terra prometida, o local que Deus prometeu dar aos hebreus.
 Ziemia Obiecana, romance polonês publicado em português como Terra Prometida
 A Terra Prometida, telenovela brasileira
 Terra Prometida (filme), com Matt Damon e Frances McDormand (orig.: Promised Land)